Gradišće je lahko:
 Gradišće, Zenica (Bosna in Hercegovina)
 Gradišće, Žmilj (Hrvaška)
 Gradišće, Generalski Stol (Hrvaška)
hrvaško poimenovanje za Gradiščansko

Glej tudi 

 Gradišče